Whistler může být :

 Whistler (Britská Kolumbie) město v Kanadě
 předběžné označení (codename) operačního systému Windows XP
 anglicky pištec nebo svišť
 hovorově whistleblower, tedy osoba, která upozornila na neetické nebo nezákonné praktiky na svém pracovišti

příjmení osob
 James McNeill Whistler (1834–1903) – britský malíř a grafik narozený v USA

Externí odkazy